MEVZA liga za žene 2009./10. je bilo peto izdanje Srednjeeuropske (MEVZA) lige u odbojci u ženskoj konkurenciji. Sudjelovalo je deset klubova iz Austrije, Hrvatske, Slovačke i Slovenije, a ligu je osvojila ekipa Nova KNM Branik iz Maribora.

Sudionici 
  ATSC Sparkasse - Klagenfurt
  SSV Post - Schwechat
  Rijeka KVIG - Rijeka
  Split 1700 - Split
  Doprastav - Bratislava
  Slavia UK - Bratislava
  ZU - Žilina
  Calcit - Kamnik
  Vital - Ljubljana
  Nova KBM Branik - Maribor

Ljestvice i rezultati

Ljestvica

Final four 
Igrano u Splitu.

Poveznice i izvori 
 MEVZA liga 2009./10. - konačni plasman
 MEVZA liga 2009./10. - ljestvica lige
 MEVZA liga 2009./10. - rezultati ligaškog dijela
 MEVZA liga 2009./10. - Final four
 MEVZA liga 2009./10. - rezultati Final foura

Ž-2009-10